een Duitse sportzender; zie SPORT1
Development Support Front, een Nederlandse organisatie die kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden ondersteunt
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft (Vereniging voor Duits-Sovjet-Russische Vriendschap)
Darzhavna Samoletna Fabrika, een vliegtuigbouwer uit Bulgarije
Django Software Foundation